A pénzcsináló (1964) magyar filmvígjáték.
Pénzcsináló (2011) amerikai film.